A Pisdad-dinasztia (perzsa: دودمان پیشدادیان; Pīshdād többes szám: Pīshdādiyān) uralkodócsalád a perzsa mitológiában, a Sáhnáméban és az Avesztában. Az első királyi család neve, akik Irán felett, az árják földjén uralkodtak. Részletesen a Sáhnáme,  Firdauszí iráni mondákat feldolgozó eposza ismerteti.

A Sáhnáme a dinasztia alábbi tagjait említi:
 Gajómarsz*
 Hósang *
 Tahmórasz *
 Dzsamséd *
 Zahhák
 Firédún *
 Írádzs
 Manócsíhr
 Nuzár *
 Záv vagy Zou
 Garsaszp (gladiátor)

Nuzárt követően az uralmat 12 évig Afrászijáb, Túrán királya gyakorolja Irán felett, Tahmászp fia Záv vagy Zou és Garsaszp között, aki Dzsamséd leszármazottja annak Zábulisztán királyának lányával való házasságából. Garsaszp, a Pisdád nemzetség utolsó királya után Kaj Kobad, és általa a Kajanid család veszi át a trónt Iránban.

Fővárosuk Amol – Nuzar, Kai Kobad, Firédún és Kai Khuszrau székhelye.

A dinasztia családfája

Jegyzetek

Források
Aghazadeh, Jafar & Mohammadi, Hasan. (2016). The Royal Institution in Ancient Iran. Asian Social Science. 12. 71-75. 10.5539/ass.v12n10p71. 

Irán történelme
Perzsa irodalom
Mitológia